Amerikai Egyesült Államok
Valley Brook (Indiana)
Valley Brook (New York)
Valley Brook (Oklahoma)